gacek – rodzaj nietoperzy
 Gacek – przegubowe połączenie cepa
 Gacek – prototyp samochodu
 Gacek brunatny – nietoperz
 Gacek szary – nietoperz
 Elżbieta Łucja Gacek – prawniczka i działaczka państwowa w okresie PRL
 Daniel Gacek – polski piłkarz
 Urszula Gacek – specjalista analiz finansowych
 Piotr Gacek – polski siatkarz